Dobroslav Chrobák (1907-1951) – scrittore slovacco
 Jan Chrobák (1979) – ciclocrossista ceco

Variante "Chrobak" 
 Marek Chrobak (1955) – scienziato informatico polacco
 Paul Kuh-Chrobak (1863-1931) – politico austriaco 
 Rudolf Chrobak (1843-1910) – ginecologo austriaco
 Stanisław Chrobak (1902–...) – sciatore alpino polacco
 Stanisław Chrobak (1950-2006) – politico polacco
 Werner Chrobak (1948) – teologo cattolico e storico tedesco